Die Liste der Flugzeugträger der United States Navy umfasst insgesamt 80 Schiffe.
Davon wurden 64 Träger während der letzten 85 Jahre in Dienst gestellt, wovon noch zehn Einheiten aktiv sind. Aktuell befinden sich ein Flugzeugträger im Bau und einer in Planung. Die restlichen elf Schiffe wurden zwar in Auftrag gegeben, aber nie fertiggestellt, wobei drei Einheiten nach Baubeginn nicht fertiggestellt und schließlich verschrottet wurden.

 a) für den Einsatz von Strahlflugzeugen umgebaut, CVA, 1952
 b) für den Einsatz von Strahlflugzeugen umgebaut, CVA, 1952. Umgebaut für ASW-Aufgaben, CVS, 1953–1969
 c) zum Amphibischen Angriffsschiff umgebaut (LPH), 1959
 d) zum Schulungs-Flugzeugträger umgebaut, 1969

Siehe auch 
 Liste der Flugzeugträgerklassen der United States Navy
 Liste historischer Flugzeugträger
 Liste aktiver Flugzeugträger

Weblinks 

!Flugzeugtrager
Liste (Militärfahrzeuge)